Blažkov bezeichnet
Blažkov, Gemeinde in Tschechien
Blažkov, Ortsteil von Omlenice, Tschechien
Blažkov, Ortsteil von Slavoňov, Tschechien
Schloss Blažkov bei Myštěves, Tschechien

Siehe auch:
Blaschkow